Nital steht für:
 Mikroätzmittel (Alkoholische Salpetersäure), siehe Metallografie #Ätzmittel
 historischer Ottokraftstoff (Benzin-Benzol-Gemisch), Marke der NITAG